Sivas (district)
 Sivas (provincie)
 Sivas (stad)